Culasse peut désigner :

Mécanique 
 culasse de moteur, pièce essentielle du moteur à combustion interne.
 culasse, élément d'arme à feu.
 culasse de haut parleur, élément magnétique qui produit le son.

Joaillerie 
 culasse, partie d'une pierre précieuse.

Notes